Municipio de Wano puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Wano (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de LaMoure.
 Municipio de Wano (condado de Cheyenne, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cheyenne.